Grenzmarkierungen dienen
 der Markierung einer Grenze, siehe Grenze#Markierung von Grenzverläufen
 als Verkehrszeichen, siehe Straßenmarkierung#Grenzmarkierungen